Zykan ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zykan (1901–1971), österreichischer Kunsthistoriker
 Otto Zykan (1902–1989), österreichischer Komponist, Gitarrist und Gitarrenlehrer
 Otto M. Zykan (1935–2006), österreichischer Komponist, Sprachkünstler und Pianist